Stati Uniti d'America
 Tryon – città  della Contea di Polk, Carolina del Nord
 Tryon – capoluogo della Contea di McPherson, Nebraska
 Tryon – città  della Contea di Lincoln, Oklahoma